Ники́фор Ники́форович Та́ртышев (12 марта 1920, Иман, Приморская область — 8 января 2008, Москва) — советский партийный деятель, первый секретарь Читинского промышленного обкома КПСС (1963—1964), второй секретарь ЦК КП Киргизии (1971—1975).

Биография 
Окончив Благовещенский горный техникум, работал заведующим взрывными работами на руднике Ключи треста «Верхамурзолото».

В 1940—1945 годы служил в армии, в должности командира взвода 846-го батальона авиационного обслуживания участвовал в войне с Японией. В 1944 году вступил в ВКП(б).

С 1947 года — на партийной работе. Окончив в 1947 году Читинскую областную одногодичную партийную школу, работал в аппарате Читинского обкома ВКП(б) (лектор, руководитель лекторской группы, заместитель заведующего отделом). В 1951 году заочно окончил Читинский педагогический институт.

С 1954 года — второй секретарь Читинского горкома КПСС, с 1955 — первый секретарь Черновского райкома КПСС, с 1957 — заведующий отделом обкома КПСС. В 1959 году заочно окончил ВПШ при ЦК КПСС.

В 1959—1961 годы — первый секретарь Читинского горкома КПСС.

В 1961—1971 годы — в Читинском обкоме КПСС: секретарь, первый секретарь промышленного обкома (1963—1964), второй секретарь Читинского обкома (1964—1971).

В 1971—1975 годы — второй секретарь ЦК КП Киргизии, затем — член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Депутат (от Киргизской ССР) Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9 созыва, депутат (от Читинской области) Верховного Совета РСФСР 6-го (1963—1967) и 7-го (1967—1971) созывов.

Делегат XXIII съезда КПСС (1966); кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1976).

Выйдя на пенсию, жил в Москве.

Скончался 8 января 2008 года. Похоронен на .

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1957)
 орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медаль «За заслуги перед Читинской областью» (2000).

Примечания

Ссылки 
 
 

Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники вузов Читы
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Читинского горкома КПСС
Первые секретари Читинского обкома КПСС
Вторые секретари Читинского обкома КПСС
Вторые секретари ЦК КП Киргизии
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Вторые секретари Читинского горкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС